Catadau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Catadau (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Catadau (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar